Koko ist der Name von:

 Koko (Gorilla), Gorillaweibchen, das Teile der menschlichen Gebärdensprache beherrschte
 Koko der Clown, Cartoon-Figur von Max Fleischer
 Koko (Benin), Arrondissement in Benin

Koko ist der Familienname folgender Personen:
 Demeter Koko (1891–1929), österreichischer Maler
 John Koko († 2012), US-amerikanischer Musiker
 Kev Koko, Musikproduzent, DJ und Sänger
 Lolani Koko (* 1963), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Kōkō, kōkō steht für:
 Kōkō, japanischer Kaiser (830–887)
 kurz  (kōkō), japanische Oberschulen, siehe Bildungssystem in Japan #Oberschule

KoKo steht als Abkürzung für:
 Kommerzielle Koordinierung, Bereich im Außenhandelsministerium der DDR
 Koordinierungskomitee Interkosmos der Akademie der Wissenschaften der DDR

Siehe auch:
 Cocco
 Coco
 Kokko
 Ko-Ko

Abkürzung